Boman ist der Familienname folgender Personen:
 Mikael Boman (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Mirko Boman (1926–2013), jugoslawischer Schauspieler
 Patrick Boman (* 1948), französischsprachiger Schriftsteller
 Patrik Boman (* 1964), schwedischer Jazzmusiker
 Per Conrad Boman (1804–1861), schwedischer Komponist
 Tiina Boman (* 1977), finnische Triathletin 

Siehe auch:
 Bomann
 Bohmann
 Bohman
 Bowman
 Beauman
 Bomans